Памятник Никола́ю Ива́новичу Пирого́ву — первый памятник врачу в Москве, посвящён хирургу Николаю Пирогову. Изготовлен скульптором Владимиром Шервудом. Открытие состоялось в 1897 году. В 2007 году памятнику присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.

Описание 

Памятник представляет собой бронзовую скульптуру сидящего в кресле Николая Пирогова. В левой руке хирург держит череп как символ анатомии, правая — свободна. Лицо врача обращено вверх. Высота памятника составляет семь метров. Он окружён ажурной чугунной решёткой. Цоколь монумента облицован полевым гранитом, а для пьедестала использовалась порода финского гранита «рапакиви». С каждой из четырёх сторон пьедестала находятся бронзовые венки. Внутри них на медных досках золотыми буквами выгравированы выдержки из различных сочинений Пирогова.

Изначально по углам пьедестала были установлены бронзовые чаши с обвитыми вокруг них змеями, а в правой руке врач держал пуговчатый зонд для обнаружения в телах раненых осколков от снарядов . Их отсутствие обусловлено традициями и суевериями. Так, выпускники медицинских вузов «изымали на память» одну из чаш постамента. Существовало также поверье, что для успешной сдачи сессии необходимо потереть череп, что негативно сказывалось на состоянии памятника, в частности неоднократно обламывался хирургический зонд. Чаши и зонд заменяли копиями, но после 1980 года перестали, поскольку в руководстве одного из медицинских вузов посчитали, что «если постоянно заменить чаши и зонд копиями, пусть даже из антивандальных материалов, то студенты всё равно украдут». Также у выпускников-медиков есть традиция в день выпуска «наряжать» памятник в обрывки медицинских халатов, бинтов и туалетной бумаги.

История 

В начале 1890-х годов русское хирургическое общество имени Пирогова решило создать мемориал, посвящённый Николаю Ивановичу. Для этих целей был организован комитет по устройству памятника во главе с председателем Петром Дьяконовым. В январе 1891 года начался сбор пожертвований, размер которых составил около 13 500 рублей. Однако московские власти не разрешили установку монумента. Это было связано с тем, что в то время памятники возводились в основном в честь царских особ и полководцев. Тогда профессор Николай Склифосовский отправился в Санкт-Петербург, добился аудиенции у императора Николая II и получил разрешение. Комитет обратился к скульптору Владимиру Шервуду. Он безвозмездно разработал проект памятника, но для его реализации собранной суммы оказалось недостаточно. Поэтому Московская городская дума ассигновала на окончательную отделку памятника 1600 рублей, а Императорский Московский университет (ИМУ) выделил комитету ещё 500 рублей. Работы по возведению памятника велись под руководством Владимира Иосифовича вплоть до его смерти, а после — под наблюдением его сына архитектора Владимира Шервуда.

Торжественная церемония открытия состоялась 3 августа 1897 года накануне XII Международного конгресса врачей. На празднике присутствовали все профессора медицинского факультета ИМУ во главе с деканом Николаем Склифосовским, попечитель учебного округа, городской голова князь Владимир Голицын, множество российских и иностранных врачей, прибывших на конгресс.

В 12 часов перед накрытым тканью памятником протоиерей Николай Елеонский провёл панихиду в честь Николая Пирогова. Затем выступил Пётр Дьяконов с рассказом о создании монумента.

После этого монумент был представлен публике. Также с речью выступил ректор московского университета Павел Некрасов. Депутации от различных учреждений возложили венки у подножия пьедестала.

Торжество закончилось заседанием в память о Пирогове. Профессора Александр Бобров, Лев Левшин, Николай Склифосовский выступили с рассказами о биографии и достижениях Николая Ивановича: «Широко раскинулась ты, дорогая родина, от хладных финских скал до пламенной Колхиды, от плавного рыбачьего берега Балтики до океана Великого… И вот на всем этом необъятном пространстве почти не видно памятников, свидетельствовавших о деяниях нашего народа, о пережитых им днях исторического своего роста. Бесцветно ли прожили мы тысячелетия? Не успели ли собрать земли русской? Находились ли в периоде детства и не начали ещё жить самостоятельною жизнью? О! Нет, нет… История нашей жизни оставила немало блестящих страниц, мы проявили целый ряд подвигов и имеем свои заслуги перед человечеством… Собирание земли русской почти закончилось, мы находимся в естественных границах государственного строя. А период детства, подражательности и культурных заимствований миновал — мы заплатили роковую дань исторического ученичества и вступили в колею самостоятельной жизни. У нас есть своя литература, науки и искусства, и стали мы на всех поприщах культуры деятельными и самостоятельными… в этот день мы, граждане земли русской… воздвигаем памятник гениальному русскому врачу. Существует мнение, что гениальных людей у нас пропорционально меньше, чем у других народностей. Если это справедливо, то тем более следует чтить тех немногих выдающихся деятелей, которых мы имеем».

Приветственные речи произнесли депутаты от всех русских университетов, учёных обществ, больниц и прочих медицинских учреждений. В том числе депутат петербургской военно-медицинской академии профессор Николай Круглевский, декан медицинского факультета Харьковского университета Николай Кульчицкий и профессор Томского университета Алексей Введенский. Благодарственные телеграммы прислали министр народного просвещения Иван Делянов и профессор Московского университета Павел Безобразов.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пирогову
Памятники 1897 года
Памятники медикам
Сооружения, спроектированные Владимиром Шервудом
Здания и сооружения Большой Пироговской улицы